James Flanagan (politieagent) (1914-1999), een korpschef van de Royal Ulster Constabulary
 James Flanagan (roeier) (1884-1937), een Amerikaanse roeier die een medaille won op de Olympische Zomerspelen van 1904
 James H. Flanagan (1924-2016), de oprichter van de Society of Our Lady of the Most Holy Trinity (SOLT)
 James L. Flanagan (1925–2015), een ingenieur en onderzoeker voor de Rutgers University
 James W. Flanagan (1805-1887), een Amerikaanse senator uit Texas